Az Úrvalsdeild 1971-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, hatvanadik kiírása. A bajnokságban nyolc csapat vett részt, a győztes a Keflavík lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1971

1971
Izland 1